Burschla ist der Name folgender Orte:

 Altenburschla, Ortsteil von Wanfried, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Großburschla, Ortsteil von Treffurt, Wartburgkreis, Thüringen